Il singolare del torneo di tennis Pattaya Women's Open 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Angelique Widjaja che ha battuto in finale Yoon-Jeong Cho 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Tat'jana Panova (semifinali)
 Tamarine Tanasugarn (quarti di finale)
 Henrieta Nagyová (primo turno)
 Anca Barna (primo turno)

 Martina Suchá (primo turno)
 Adriana Serra Zanetti (quarti di finale)
 Denisa Chládková (secondo turno)
 Silvija Talaja (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pattaya Women's Open 2002